Суперкубок Японії з футболу 1995  — 10-й розіграш турніру. Матч відбувся 11 березня 1995 року між чемпіоном Японії клубом Верді Кавасакі та володарем кубка Імператора Японії клубом Бельмаре Хірацука.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на transfermarkt

1995
Японія
Березень 1995
1995 в Японії
Футбольні змагання у Токіо